Усач хлебный () — вид жесткокрылых из семейства усачей.

Распространение 
Обитают в России, Азербайджане, Казахстане, Грузии и Украине.

Описание 
Жук длиной от 15 до 23 мм, имеет чёрную, блестящую окраску. Плечевое ребро надкрылий притуплено лишь в основании трети.

Экология 
Обитает в лесостепях и степях.

Подвиды

Примечания 

Корнееды
Животные, описанные в 1771 году